XPN potrebbe riferirsi a:

 XPN – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Brampton (OT) (Canada)
 XPN – XPN_(newsreader) newsreader grafico multipiattaforma